Caio Lutácio Cátulo, cônsul romano em 242 a.C. e herói da Primeira Guerra Púnica.
 Quinto Lutácio Cátulo (cônsul em 241 a.C.), cônsul romano em 241 a.C., irmão do anterior.
 Quinto Lutácio Cátulo (cônsul em 220 a.C.), cônsul romano em 220 a.C..
 Catulo, poeta romano do século I a.C..
 Catulo da Paixão Cearense (m. 1946), foi um poeta, músico e compositor brasileiro.

Desambiguação